Esporte Clube Olarias é uma agremiação esportiva de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 3 de novembro de 1929.

História 
Tradicional clube de São João de Meriti, o Olarias já figurou entre os principais da Baixada Fluminense chegando a disputar o Campeonato Estadual Fluminense em 1944. Naquela oportunidade foi batido pelo campeão daquele ano, o Petropolitano FC em dois jogos de ida e volta. O primeiro realizado em 4 de fevereiro de 1945, terminou com vitória do Olarias por 5 a 4, quando jogou em casa. No segundo, realizado em 18 de fevereiro do mesmo ano, o Petropolitano venceu e eliminou o seu adversário produzindo o escore de 7x1.

Em 1974, vence o primeiro turno da I Copa São João de Meriti ao empatar em 1 a 1 com o Novo Rio Futebol Clube.

Em 1976, é vice-campeão da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti ao perder a final por 2 a 1 para o Tomazinho Futebol Clube.

Em 1977, é vice-campeão da categoria de adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti e campeão do Troféu Denoziro Afonso, relativo à categoria juvenil da Liga. Vence ainda o Taça Ílson Rui, relativa ao Troféu Disciplina da categoria de adultos.

Em 1978, sagra-se campeão da categoria adultos da Liga Desportiva de São João de Meriti. O time era composto por Jomar; Tião, Neném, Gilson e Gilcimar; Aroldinho e Serginho; Nego Velho, Zé Índio, Tico e Ivan.

Em 1979, sagra-se vice-campeão da categoria adultos da Liga Desportiva de São João de Meriti. O Tomazinho Futebol Clube é o campeão. Na categoria infanto-juvenil é o vencedor, deixando o Estrelinha na segunda posição.

Em 1981, perde a final da categoria juniores ao capitular diante do Fazenda Futebol Clube, numa melhor de três pontos, em certame promovido pela Liga Desportiva de São João de Meriti.

Em 1983, sagra-se campeão da Liga Desportiva de São João de Meriti na categoria juvenil, ficando o União Esportiva Coelho da Rocha na segunda colocação.

Em 1984, é vice-campeão da categoria adultos, ao perder a final para o Tomazinho Futebol Clube. Porém, vence a VIII Copa da Cidade, equivalente ao primeiro turno do certame, organizado pela Liga Desportiva de São João de Meriti.

Na categoria juvenil, em 1984, vai à final contra o Fazenda Futebol Clube e ambos são proclamado campeões, uma vez que não houve acordo para a data da decisão porque os principais jogadores de ambas as agremiações estavam reforçando os times de juniores. 

O Rubro-Negro de São João de Meriti não acompanhou os seus correligionários da cidade, como Tomazinho FC e União Esportiva Coelho da Rocha, que se tornaram profissionais, preferindo continuar na disputa de torneios amadores e campeonatos promovidos pela liga do município. 

Em 2009, falece o presidente Élio Antônio Vítor, que comandava a agremiação há décadas, assumindo Jair de Paula.

Em 2010, o ex-jogador Beleza insere o Olarias na disputa da categoria Sub-35 da Liga Independente de São João de Meriti, mas a equipe não passa da primeira fase da competição.

Possui praça esportiva própria, o Mário Medeiro, localizado no bairro de São Mateus.

Títulos 
 1949 - Campeão de adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1974 - Campeão do primeiro turno da Copa São João de Meriti, promovida pela Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1977 - Campeão da Taça da Cidade (equivalente ao 1° turno) da categoria juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1977 - Vice-campeão da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978 - Campeão do Troféu Ílson Ruiz, relativo à Taça Disciplina, da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978 - Campeão do Troféu Denoziro Afonso, relativo à categoria juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978 - Campeão da IV Taça Cidade de São João de Meriti, categoria adultos, relativo ao 1° turno do campeonato, promovido pela Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978 - Campeão da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1978 - Vice-campeão da categoria juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1979 - Vice-campeão da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1979 - Campeão da categoria infanto-juvenil da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1979 - Campeão da Taça Disciplina da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1981 - Vice-campeão da categoria juniores da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1983 - Campeão da categoria juvenil da  Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1984 - Campeão da VIII Copa da Cidade (1° turno da categoria de adultos) da Liga de Desportos de São João de Meriti;

 1984 - Vice-campeão da categoria adultos da Liga de Desportos de São João de Meriti;

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de São João de Meriti
Clubes de futebol fundados em 1929